R46 peut faire référence à :
 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 la phrase de risque : « Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.», sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres